

Patronyme 

 Tomás Gabriel Duque (1890-1965), éditeur de presse et homme politique panaméen ;
 Aníbal Muñoz Duque (1908-1987), cardinal colombien ;
 Iván Duque Escobar (1937-2016), homme politique colombien ;
 Pedro Duque (1963-), spationaute espagnol ;
 Orlando Duque (1974-), plongeur de haut vol colombien ;
 Iván Duque (1976-), homme politique et président colombien ;
 Leonardo Duque (1980-), coureur cycliste colombien.